Демуцький Порфирій Данилович — український фольклорист, хоровий диригент, композитор.
 Демуцький Данило Порфирович — український, радянський фотограф та кінооператор.

Українські прізвища